B 91 bezeichnet:
die Bundesstraße 91 in Deutschland
die Loiblpass Straße in Österreich

B91